Циркумфле́кс (от  «изогнутый вокруг»):

 Циркумфлекс — диакритический знак.
 Circumflex — общее название программных компонентов для языка программирования Scala.

Фонология 
 Циркумфлекс — нисходящая интонация долгих слогов в праславянском языке.
 Циркумфлекс — облечённое ударение в древнегреческом языке.
 Циркумфлекс — восходящая интонация литовского языка.
 Циркумфлекс — разновидность ударения шведского языка.